Jacynthe est un prénom féminin, variante de Jacinthe, Hyacinthe, etc.

Personnalités portant ce prénom 
 Jacynthe René (née en 1973), actrice et entrepreneure québécoise ;
 Jacynthe Millette-Bilodeau dite Jacynthe (née en 1979), chanteuse québécoise ;
 Jacynthe Carrier (née en 1982), artiste contemporaine québécoise.